Mihael je lahko: 

 Sveti Mihael, svetopisemska oseba
 Mihael, moško osebno ime